Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sarmayeh Bank Volleyball Club 2015-2016 nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.

Stagione

Organigramma societario

Area tecnica
Allenatore: Mostafa Karkhaneh
Allenatore in seconda: Abbas Barghi
Scout man: Mehrdad Mehranpour

Area sanitaria
Medico: Siyamak Afroozi
Preparatore atletico: Mohammad Tondravan
Fisoterapista: Alireza Pishyareh

Rosa

Mercato

Risultati

Statistiche

Collegamenti esterni

2015-2016
Tehran